Хоффман, Ричард:
 Хоффман, Ричард (1831—1909) — британско-американский композитор и пианист.
  (1887–1967) — нью-йоркский психиатр с репутацией специалиста по лечению пациентов с алкоголизмом.
  (1927–2012) — американский зоолог, известный как международный эксперт по многоножкам и ведущий авторитет в области естественной истории Вирджинии и Аппалачей.